Ла Тамакуа има више значења:

 Ла Тамакуа (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тамакуа (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тамакуа (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику